Amerikai Egyesült Államok
 Joseph (Idaho)
 Joseph (Oregon)
 Joseph (Utah)

 Joseph Canyon
 Joseph-csúcs